Vanilinski se može odnositi na:
 Vanilinska kiselina, oksidovana forma vanilina
 Vanilinski alkohol, sinonim za vanilil alkohol, derivat vanilina
 Vanilinski aldehid, synonym za vanilin